Biografies:
 Santa Cristina de Pèrsia, verge i màrtir; se celebra el 13 de març.
 Santa Cristina de Bolsena o de Tir, verge i màrtir; se celebra el 24 de juliol.
 Santa Cristina l'Admirable, monja flamenca del , celebrada el 24 de juliol.
 Cristina d'Osma cos sant venerat al Burgo de Osma, celebrat el 24 de juliol.
 Geografia:
 Santa Cristina d'Aro, municipi del Baix Empordà.
 Santa Cristina Gela, municipi italià a la província de Palerm.
 Santa Cristina de la Polvorosa, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Santa Cristina de Valmadrigal, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Santa Cristina Gherdëina, municipi italià dins de la província autònoma del Tirol del Sud.
 Platja de Santa Cristina, platja de Lloret de Mar (La Selva).
 Serra de Santa Cristina (Carreu), serra d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Solana de Santa Cristina, solana d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Llocs de culte:
 Santa Cristina de Corçà, ermita romànica del s.XII al municipi de Corçà (Baix Empordà).
 Santa Cristina de Carreu, església d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Santa Cristina (la Bisbal del Penedès), ermita de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès)
 Miscel·lània: Lliri de Santa Cristina (Pancratium maritimum), planta de la família de les amaril·lidàcies.